Daniela „Dani“ Platsch (* 1981) ist eine deutsch-österreichische Politikerin. Sie ist politische Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied der österreichischen Partei Wandel. Sie kandidierte für Demokratie in Europa – DiEM25 bei der Europawahl 2019 auf dem zweiten Listenplatz, nach Yanis Varoufakis.

Leben 
Daniela Platsch wurde in Österreich geboren und wuchs in Deutschland auf. Ihre Mutter ist Slowakin – auf ihrer Website gibt Platsch an, sie sei von ihrer Mutter „zur Europäerin erzogen“ worden. Platsch besitzt sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Die Ökonomin hat Volkswirtschaftslehre (an der Universität Wien) und Local Economic Development (an der London School of Economics) studiert.

Europawahl 2019 
Daniela Platsch kandidierte bei der Europawahl 2019 auf Listenplatz zwei von Demokratie in Europa – DiEM25. Auf dem ersten Listenplatz trat Yanis Varoufakis an.

Weblinks 
 Website von Daniela Platsch
 Website der Partei Wandel
 Website von Demokratie in Europa – DiEM25

Einzelnachweise 

Politiker (Österreich)
Politiker (21. Jahrhundert)
Deutscher
Österreicher
Geboren 1981
Frau